Ленинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Николаевского района

Еврейская автономная область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Ленинского района

Забайкальский край 
 Ленинское сельское поселение — в составе Улётовского района
 Ленинское сельское поселение — в составе Читинского района

Иркутская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Куйтунского района

Кемеровская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Яшкинского района

Кировская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Слободского района

Крым 
 Ленинское сельское поселение — в Красногвардейском районе
 Ленинское сельское поселение — в Ленинском районе

Краснодарский край 
 Ленинское сельское поселение — в составе Усть-Лабинского района

Омская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Таврического района

Орловская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Малоархангельского района

Пермский край 
 Ленинское сельское поселение — в составе Кудымкарского района

Ростовская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Аксайского района
 Ленинское сельское поселение — в составе Зимовниковского района

Рязанская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Александро-Невского района
 Ленинское сельское поселение — в составе Старожиловского района

Саратовская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Озинского района

Смоленская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Починковского района

Татарстан 
 Ленинское сельское поселение — в составе Новошешминского района

Тюменская область 
 Ленинское сельское поселение — в составе Абатского района